Osoby o nazwisku Sieciński:

 Wojciech Sieciński (1928–2007) – polski scenograf i pedagog.
 Maciej Sieciński (zm. 1642) – kasztelan Wyszogrodzki.
 Stanisław Sieciński (zm. 1619) – biskup przemyski.